Луи II Савойский (Louis II de Savoie, Louis II de Vaud) (1290—1349) — барон Во с 1302.

Сын Луи I де Во — первого барона Во, и Жанны де Монфор.

С 1 августа 1310 по июль 1312 г. сенатор Рима. Участвовал в короновании императора Генриха VII в 1312 году.

В 1314 году отказался от всех притязаний на графство Савойя в обмен на годовую пенсию в 300 ливров и земельные пожалования.

С 1313 по 1323 год участвовал в войнах своего дяди графа Амедея V Савойского с дофином Вьенским, в результате которых была завоёвана провинция Бюже.

Генерал-лейтенант (губернатор) Канавезе (1322). Член Верховного Совета Савойи (1330).

Участвовал в Столетней войне на стороне короля Франции.

С 1343 года — регент при малолетнем Амедее VI Савойском (вместе с графом Амадеем Женевским и Родольфом де Блоне).

Был женат на Изабелле де Шалон-Арле, дочери Жана I де Шалон-Арле.
Их единственный сын Жан погиб в битве при Лопене в 1339 году. После этого Луи II с разрешения графа Савойи Эймона завещал свои владения дочери — Катерине (ум. 1388).

Луи II умер в феврале 1349 года. Его дочь Катерина согласно договору от 19 июня 1359 г. продала баронию Во Амедею VI Савойскому за 160 тысяч флоринов.

Примечания

Ссылки
 Auguste Verdeil . Histoire du Canton de Vaud, Том 1.
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/burgkvaud.htm#_Toc50992883

История кантона Во